Piberschlag steht für:

 Piberschlag (Gemeinde St. Oswald), Ortschaft in der Marktgemeinde St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich 
 Piberschlag (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortschaft in der Marktgemeinde Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich 
 Piberschlag, deutscher Name von Veveří (Nové Hrady), Ortsteil der Stadt Nové Hrady, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Tschechien